Ахмедбейли () — азербайджанская фамилия и топоним. Образована от  — «Ахмед» и  — «Бей».

Известные носители 
 Ахмедбейли, Фархад Солтан оглы (1923—2015) — советский и азербайджанский геолог, член-корреспондент НАНА.

Населённые пункты 
 Ахмедбейли — село в Самухском районе Азербайджана.
 Ахмедбейли — село в Физулинском районе Азербайджана.